Автомати́зм ( — самочинне діяння) — багатозначний термін:
 автоматизм у біології — активність клітин, тканин або органів завдяки власному збудженню
 автоматизм у фізіології — ритмічна активність клітин, тканин або органів, спричинена дією збудника, що міститься в них самих
 автоматизм у комунікації — зумовленість комунікаційного акту ситуацією спілкування, жанровим каноном, мовним етикетом, правилами побудови речення тощо
 автоматизм мовлення — результат багаторазового виконання певних мовленнєвих дій і мовленнєвих операцій
 автоматизм у мистецтві — акт творення; наприклад, метод спонтанного автоматизму
 автоматизм у психіатрії — синдром Кандинського-Клерамбо
 автоматизм у психології — мимовільні, неусвідомлювані компоненти діяльності людини.

Посилання 
 Автоматизм  // ВУЕ